The International 11 — одиннадцатый чемпионат мира по компьютерной игре Dota 2 жанра MOBA, организованный компанией-разработчиком игры Valve. Турнир прошёл с 8 по 30 октября 2022 года, с учётом отборочных последнего шанса. Основной этап турнира проходил с 20 по 23 и 29 по 30 октября 2022 года в Сингапуре на двух разных стадионах.

Одиннадцатый The International стал крупнейшим в истории дисциплины, впервые в истории чемпионате на нём выступили 20 команд: 12 команд, принимавших участие на крупных соревнованиях серии Dota Pro Circuit 2021/2022 и получивших наибольшее количество очков за сезон; шесть команд определены по итогам квалификаций, проводимых в шести регионах (Китай, Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа и Юго-Восточная Азия); две команды, получившие путёвку на чемпионат через квалификацию «последнего шанса», которая проводилась среди 12 претендентов.

Основная часть турнира разделена в три этапа: квалификация «последнего шанса», групповой этап и плей-офф. Квалификация последнего шанса прошла с 8 по 12 октября 2022 года среди 12 команд. Групповой этап прошёл с 15 по 18 октября 2022 года, на нём сыграло 20 команд. Матчи плей-офф состоялись 20 по 23 октября 2022 года в выставочном комплексе Suntec Singapore, а финальный этап, за которым наблюдали в пике более 1.7 миллионов человек прошёл 29 и 30 октября на Сингапурском крытом стадионе.

Квалификация 
В турнире отсутствуют открытые квалификации. В квалификациях могли принимать участие команды, которые участвовали в рейтинге DPC, но не попали в Топ-12. Закрытые квалификации были поделены на шесть регионов (Северная Америка, Южная Америка, Западная Европа, Восточная Европа, Китай и Юго-восточная Азия), победитель в каждом из которых получал приглашение на The International 11. Ещё два места разыгрываются непосредственно на чемпионате через квалификацию «последнего шанса» среди 12 команд, занявших 2—3 места на отборочных региональных чемпионатах.

Составы команд

Финальная часть

Групповой этап 
Команды в групповом этапе были разделены на две группы по десять команд в каждой путём случайной жеребьёвки. В группе каждая команда играет с каждой в формате BO2 (Best of two, Лучший из двух), где победа в каждой игре даёт один балл группового этапа. За поражение ставится 0 баллов за игру. Четыре первые команды в списке попадают в верхнюю сетку плей-офф, следующие за ними ещё четыре команды — в нижнюю сетку. Команды, занявшие предпоследнее и последнее место в группе, покидают турнир без права участия в плей-офф.

Основной этап 
По результатам группового этапа определяется попадание в «нижнюю» или «верхнюю» сетку по системе с выбыванием после двух поражений. Игры в первом раунде нижней сетки ведутся до одной победы, проигравшие команды покидают турнир. Все остальные матчи проводятся до двух побед. Гранд-финал, в котором встретятся две сильнейшие команды, будет проводиться до трёх побед.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт The International 2022

The International
2022 год в киберспорте